Хајланд Парк има више значења:
 Хајланд Парк (Пенсилванија)
 Хајланд Парк (Илиноис)
 Хајланд Парк (Мичиген)
 Хајланд Парк (Тексас)
 Хајланд Парк (Њу Џерзи)
 Хајланд Парк (Флорида)